Джеррод Ютофф (; род. , Сидар-Рапидс, штат Айова, США) — американский профессиональный баскетболист, играющий на позиции тяжёлого форварда.

Карьера 
С 2013 по 2016 годы Ютофф выступал за команду колледжа Айовы, а в своём последнем сезоне на студенческом уровне вошёл во вторую символическую сборную NCAA.

Большую часть сезона 2016/2017 Ютофф провёл в клубах G-лиги, а так же сыграл в НБА за «Даллас Маверикс». В 9 матчах Джеррод набирал 4,4 очка и 2,6 подбора и 1 передачу в среднем за игру.

В сезоне 2017/2018 Ютофф выступал в «Форт-Уэйн Мэд Энтс», где в среднем набирал 16,4 очка, 8,3 подбора, 2,5 передачи и 1,1 блок-шота.

В июле 2018 года Ютофф перешёл в «Зенит». В 16 матчах Еврокубка статистика Джеррода составила 7,2 очка и 3,4 подбора. В 29 играх Единой лиги ВТБ в среднем набирал 6 очков и 3,3 подбора.

В июне 2019 года Ютофф присоединился к числу участников просмотрового лагеря «Миннесоты Тимбервулвз».

27 февраля 2020 года Ютофф подписал 10-дневный контракт с «Мемфис Гриззлис».

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в Джи-Лиге

Статистика в колледже

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 

Баскетболисты США
Игроки «Айова Хокайс» (баскетбол)
Игроки «Рэпторс 905»
Игроки «Форт-Уэйн Мэд Энтс»
Игроки «Даллас Маверикс»
Игроки «Техас Лэджендс»
Игроки БК «Зенит» Санкт-Петербург
Игроки «Мемфис Хастл»
Игроки «Мемфис Гриззлис»
Игроки «Вашингтон Уизардс»
Игроки «Эри Бэйхокс» (2019-2021)
Игроки БК «Сихорсес Микава»
Игроки БК «Киото Ханнариз»